Het FIA Formule 3-kampioenschap 2023 is het vijfde seizoen van het FIA Formule 3-kampioenschap-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap dat dient als het derde niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 en de Formule 2 in 2022. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, zullen alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto rijden, de Dallara F3 2019.

Regerend kampioen Victor Martins zal, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Ido Cohen: Jenzer Motorsport → Rodin Carlin
 Franco Colapinto: Van Amersfoort Racing → MP Motorsport
 Caio Collet: MP Motorsport → Van Amersfoort Racing
 Jonny Edgar: Trident → MP Motorsport
 Kaylen Frederick: Hitech Grand Prix → ART Grand Prix
 Oliver Goethe: Campos Racing → Trident
 Christian Mansell: Charouz Racing System → Campos Racing
 Zak O'Sullivan: Carlin → Prema Racing
 Hunter Yeany: Campos Racing → Rodin Carlin

 Nieuw/teruggekeerd in de Formule 3
 Paul Aron: Formula Regional European Championship (Prema Racing) → Prema Racing
 Taylor Barnard: Italiaans/ADAC Formule 4-kampioenschap (PHM Racing) → Jenzer Motorsport
 Hugh Barter: Frans/Spaans Formule 4-kampioenschap (FFSA Academy/Campos Racing) → Campos Racing
 Nikita Bedrin: Italiaans/ADAC Formule 4-kampioenschap (PHM Racing) → Jenzer Motorsport
 Dino Beganovic: Formula Regional European Championship (Prema Racing) → Prema Racing
 Gabriel Bortoleto: Formula Regional European Championship (R-ace GP) → Prema Racing
 Mari Boya: Formula Regional European Championship (ART Grand Prix/MP Motorsport) → MP Motorsport
 Luke Browning: GB3 Championship (Hitech Grand Prix) → Hitech Pulse-Eight
 Roberto Faria: GB3 Championship (Carlin) → PHM Racing by Charouz
 Sophia Flörsch: European Le Mans Series (Algarve Pro Racing) → PHM Racing by Charouz
 Leonardo Fornaroli: Formula Regional European Championship (Trident) → Trident
 Alex García: Euroformula Open (Team Motopark) → Jenzer Motorsport
 Oliver Gray: Brits Formule 4-kampioenschap (Carlin) → Rodin Carlin
 Gabriele Minì: Formula Regional European Championship (ART Grand Prix) → Hitech Pulse-Eight
 Sebastián Montoya: Formula Regional European Championship (Prema Racing) → Hitech Pulse-Eight
 Tommy Smith: GB3 Championship (Douglas Motorsport) → Van Amersfoort Racing
 Nikola Tsolov: Spaans Formule 4-kampioenschap (Campos Racing) → ART Grand Prix
 Piotr Wiśnicki: Formula Regional European Championship (KIC Motorsport) → PHM Racing by Charouz

 Uit de Formule 3
 Oliver Bearman: Prema Racing → Formule 2 (Prema Racing)
 Brad Benavides: Carlin → Formule 2 (PHM Racing by Charouz)
 Zdeněk Chovanec: Charouz Racing System → GT World Challenge Europe Endurance Cup (GetSpeed Performance)
 Juan Manuel Correa: ART Grand Prix → Formule 2 (Van Amersfoort Racing)
 Jak Crawford: Prema Racing → Formule 2 (Hitech Pulse-Eight)
 Isack Hadjar: Hitech Grand Prix → Formule 2 (Hitech Pulse-Eight)
 Arthur Leclerc: Prema Racing → Formule 2 (DAMS)
 Kush Maini: MP Motorsport → Formule 2 (Campos Racing)
 Zane Maloney: Trident → Formule 2 (Rodin Carlin)
 Victor Martins: ART Grand Prix → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Francesco Pizzi: Charouz Racing System → USF Pro 2000 Championship (TJ Speed Motorsports)
 Oliver Rasmussen: Trident → FIA World Endurance Championship (Jota Sport)
 Roman Staněk: Trident → Formule 2 (Trident)
 Enzo Trulli: Carlin → Super Formula Lights (TOM'S)
 Reece Ushijima: Van Amersfoort Racing → USF Pro 2000 Championship (Jay Howard Driver Development)
 David Vidales: Campos Racing → Super Formula Lights (B-Max Racing Team)
 Lirim Zendeli: Charouz Racing System → USF Pro 2000 Championship (TJ Speed Motorsports)

Veranderingen bij de teams
 Het team Charouz Racing System is een samenwerking aangegaan met PHM Racing en neemt tijdens dit seizoen deel onder de naam PHM Racing by Charouz.

Races
Op 1 november werd een voorlopige FIA Formule 3-kalender van 2023 bekend gemaakt.

Veranderingen op de kalender
 Het Albert Park Street Circuit en het Circuit de Monaco zijn nieuw op de kalender.
 Het weekend op het Circuit Zandvoort verdween van de kalender.

Kampioenschap

Puntensysteem
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.
 Sprintrace

 Hoofdrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van het FIA Formule 3-kampioenschap

Formule 3
Autosport in 2023